SMS „Loreley” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty:
 SMS „Loreley” – pruskie, a następnie niemieckie awizo z lat 50. XIX wieku
 SMS „Loreley” – niemiecka kanonierka kolonialna z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich